Клишинский сельсовет

 Клишинский сельсовет — в Волоколамском (1929—1939) и Осташёвском (1939—1954) районах Московской области
 Клишинский сельсовет — в Озёрском (1929—1959, 1969—1994) и Коломенском (1959—1969) районах Московской области